Alfred Brüggemann ist der Name folgender Personen:

* Alfred Brüggemann (Komponist) (1873–1944), deutscher Kapellmeister, Musikjournalist und Komponist
 Alfred Brüggemann (Mediziner) (1882–1971), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer